Olszewnica peut faire référence à :

Toponymie
en Pologne :
dans la voïvodie de Lublin
dans le powiat de Radzyń Podlaski
 Olszewnica, un village de la gmina de Borki
 Olszewnica, un village de la gmina de Kąkolewnica Wschodnia

Homonymie de localités